Хижки́ (, , ) — село, Хижковский сельский совет, Конотопский район, Сумская область, Украина.

Код КОАТУУ — 5922088401. Население по переписи 2001 года составляло 491 человек.

Является административным центром Хижковского сельского совета, в который, кроме того, входит село
Прилужье.

Географическое положение 
Село Хижки находится на левом берегу реки Сейм,
выше по течению на расстоянии в 9 км расположено село Нечаевка,
ниже по течению на расстоянии в 4 км расположено село Камень.
Река в этом месте извилистая, образует лиманы, старицы и заболоченные озёра.

История 
 Возле села сохранились поселения периода неолита и периода бронзы, городище и поселение скифов, городище северян — так называемый «городок» (VIII—X вв.).
 Село Хижки основано в первой половине XVII века. Некоторое время принадлежало к территории Речи Посполитой (Черниговское воеводство).

Экономика 
 ООО «Хижковское».

Достопримечательности 
 Братская могила советских воинов.

Религия 
 В 1776 году была возведена каменная Кресто-Вознесенская церковь (разрушена по приказу Совета в вопросах религии при Совете министров СССР от 19 марта 1986 года). Последний раз служба в церкви правилась в 1970 году.

События 
 19 августа 2010 года отмечалось 400-летие села.

Примечания

Ссылки 
 Погода в селе Хижки
 История и генеалогия села Хижки
 Хижки найкраще місце на Землі
 Сайт про село Хижки.